Flamanville kan syfta på:

 Flamanville, Manche – en kommun i departementet Manche, regionen Normandie i Frankrike
 Flamanville (kärnkraftverk) – ett kärnkraftverk i departementet Manche, regionen Normandie i Frankrike
 Flamanville, Seine-Maritime – en kommun i departementet Seine-Maritime, regionen Normandie i Frankrike